Nätsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Nätsjön, sjö i Ronneby kommun,  (15,1 ha)
Nätsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (17,8 ha)
Övre Nätsjön, sjö i Ronneby kommun,  (11,2 ha)
Nätsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (2,92 km²)
Nätsjön, Gästrikland, sjö i Falu kommun och Ockelbo kommun,  (59,4 ha)
Nätsjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (51 ha)
Nätsjön (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (26,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn